Jan Nuyts (balletpedagoog)
 Jan Nuyts (politicus)
 Jan Nuyts (redacteur)